Der Name Morteratsch bezeichnet im Kanton Graubünden in der Schweiz:
 einen Ort; siehe Morteratsch (Pontresina)
 einen Gletscher; siehe Morteratschgletscher
 einen Berg; siehe Piz Morteratsch (3751 m) 
 ein Tal; siehe Val Morteratsch
 eine Station der Berninabahn
 einen Gebirgsbach; siehe Ova da Morteratsch